Саманта Стосур була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участь.

Яніна Вікмаєр виграла титул, у фіналі перемігши Магда Лінетт з рахунком 4–6, 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Japan Women's Open
Japan Women's Open 2015